Junction City puede referirse a varios lugares en Estados Unidos:
 Junction City (Arkansas), ciudad en el condado de Union, estado de Arkansas.
 Junction City (California), lugar designado por el censo en el condado de Trinity, estado de California.
 Junction City (Georgia), pueblo en el condado de Talbot, estado de Georgia.
 Junction City (Illinois), villa en el condado de Marion, estado de Illinois.
 Junction City (Kansas), ciudad en el condado de Geary, estado de Kansas.
 Junction City (Kentucky), ciudad en el condado de Boyle, estado de Kentucky.
 Junction City (Luisiana), villa en la parroquia de Union, estado de Luisiana.
 Junction City (Misuri), villa en el condado de Madison, estado de Misuri.
 Junction City (Ohio), villa en el condado de Perry, estado de Ohio.
 Junction City (Oregón), ciudad en el condado de Lane, estado de Oregón.
 Junction City (Washington), lugar designado por el censo en el condado de Grays Harbor, estado de Washington.
 Junction City (Wisconsin), villa en el condado de Portage, estado de Wisconsin.